Логвин — многозначный термин.

Фамилия 
 Логвин, Андрей Николаевич (род. 1964) — российский художник-график, дизайнер, плакатист.
 Логвин, Григорий Никонович (1910—2001) — украинский краевед, историк архитектуры.
 Логвин, Иван Дмитриевич (1923—1996) — русский советский художник.
 Логвин, Олег Николаевич (род. 1959) — советский велогонщик, заслуженный мастер спорта СССР.
 Логвин, Пётр Иванович (1918—1995) — Герой Советского Союза.
 Логвин, Филипп Андреевич (1922—1990) — Герой Советского Союза.
 Логвин, Юрий Григорьевич (1939—2019) — украинский художник и писатель, сын Григория Никоновича Логвина.

Населённые пункты 
 Логвин — село, входит в Володарский район Киевской области Украины.